Мекистей — персонаж древнегреческой мифологии, сын Талая и Лисимахи.
 (24603) Мекистей — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.